Im Schatten des Todes steht für:

Filmtitel:
 Im Schatten des Todes (Film), US-amerikanischer Film von Jack Bender (1991)
 Cagliostro – Im Schatten des Todes, von Daniele Pettinari (1974)
 Sartana – Im Schatten des Todes, Italowestern von Demofilo Fidani (1968)

Literarische Titel:
 Im Schatten des Todes (Blaumanis), Novelle von Rūdolfs Blaumanis (1899) 
 Im Schatten des Todes (Walloth), Roman von Wilhelm Walloth (1909)
 Ich wollte, dass du lebst. Eine Liebe im Schatten des Todes,  Buch von Ilana Hammerman und Jürgen Nieraad (2001) 
Siehe auch:
Im Schatten des schwarzen Todes